Please Don't Eat the Daisies – romanzo del 1957 di Jean Kerr
Non mangiate le margherite (Please Don't Eat the Daisies) – film statunitense del 1960 diretto da Charles Walters
Per favore non mangiate le margherite (Please Don't Eat the Daisies) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1967